Брент Берлин (; ) — американский антрополог, известный прежде всего своей совместной работой с  в области цветового восприятия,  а также этнологическими исследованиями майя мексиканского штата Чьяпас. Член НАН США. 

Получил степень доктора философии в Стэнфорде в 1964 году. Занимал пост Graham Perdue профессора антропологии в университете Джорджии, одновременно руководя центром латиноамериканских и карибских исследований. Также был со-директором лаборатории этнобиологии. Известность учёному принесла его совместная с Полом Кэем книга "Основные цветовые термины: их универсальность и эволюция" (1969). В ней развивались идеи, впервые высказанные в ходе полемики об именовании цветов в XIX веке Лазарусом Гайгером  гипотезы лингвистической относительности. Книга Берлина и Кэя оказала значительное влияние на развитие антропологии, лингвистики и когнитивистики. Основной выводисследователей заключался в констатации ограниченности наименований цветов среди мировых языков, и их группировки в несколько фиксированных групп.

Берлин руководил подпроектом  для народа майя, закрытого в 2001 году после обвинений в биопиратстве и неудачной попытки получения традиционных знаний индейцев.

В 1981 году избран членом Американской академии искусств и наук.

Примечания 

Антропологи США
Выпускники Стэнфордского университета
Преподаватели Университета Джорджии
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Национальной академии наук США